Koson (Uzbekistan) – centro abitato dell'Uzbekistan
 Koson – altra grafia di Coson
 Distretto di Koson – distretto dell'Uzbekistan
 Koson – fiume dell'Uzbekistan
 Koson – prenome maschile giapponese
 Koson' – centro abitato dell'Ucraina